Nell'induismo, Shakti indica il potere di un Dio di dare luogo al mondo fenomenico e al piano cosciente della creazione. Il termine può anche indicare:

Cinema 
 Shakti – film del 1982 diretto da Ramesh Sippy
 Shakti: The Power – film del 2002 diretto da Krishna Vamsi
 Shakti – film del 2004 diretto da P. Sambhashiv Rao
 Shakti – film del 2011 diretto da Meher Ramesh
 Shakti – film del 2012 diretto da Anil Kumar

Fumetti 
 Shakti – personaggio della Raj Comics
 Shakti Haddad – alter ego di Cerebra, personaggio della Marvel Comics

Musica 
 Shakti – gruppo musicale indo-britannico
 Shakti – album dal vivo dell'omonimo gruppo musicale del 1976
 Shakti – album di David S. Ware del 2009
 Shakti Records – nome originario della Narada Productions, etichetta discografica statunitense

Onomastica 
 Shakti – nome proprio di persona maschile di origine indiana

Pagine correlate 
 Sakhti